Medienstiftung steht für
 Film- und Medienstiftung NRW, Düsseldorf
Civis Medienstiftung, Köln
Medienstiftung der Sparkasse Leipzig